Newman är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:
 Alfred Newman (1901–1970), amerikansk kompositör, arrangör och dirigent av filmmusik
 Barnett Newman (1905–1970), amerikansk konstnär
 Carl Newman (född 1968), kanadensisk musiker
 David Newman, flera personer
 David Newman (kompositör) (född 1954), amerikansk kompositör av filmmusik
 David Newman (manusförfattare) (1937–2003), amerikansk manusförfattare
 Eliza Newman, israelisk popsångerska 
 Ernst Newman (1889–1949), svensk kyrkohistoriker
 Francis William Newman (1805–1897), amerikansk polyhistor
 Greatrex Newman (1892–1984), engelsk författare och manusförfattare
 James Newman (född 1985), brittisk singer-songwriter
 James H. Newman (född 1956), amerikansk astronaut
 John Newman  (född 1990), brittisk singer-songwriter
 John Henry Newman (1801–1890), brittisk kyrkoman och teolog, romersk-katolsk kardinal, saligförklarad
 Kim Newman (född 1959) brittisk författare
 Laraine Newman (född 1952), amerikansk skådespelare, röstskådespelare och komiker
 Paul Newman (född 1925), amerikansk skådespelare
 Randy Newman (född 1943), amerikansk sångare, pianist och kompositör
 Robert A. Newman, amerikansk farmakolog
 Ryan Newman (född 1977), amerikansk racerförare
 Sydney Newman (1917–1997), kanadensisk film- och tv-producent
 Thomas Newman (född 1955), amerikansk filmkompositör

Geografi

Australien 

 Newman, Australien, ort, Western Australia, East Pilbara,

USA 

 Newman, Illinois, ort, Douglas County, 
 Newman, Kalifornien, ort, Stanislaus County,

Se även

 Newmaninstitutet, privat romersk-katolsk högskola i Uppsala
 Neumann
 Neander

Engelska efternamn